Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 1-му колі їх перемогли Кікі Бертенс і Юханна Ларссон.

Мартіна Хінгіс і Саня Мірза мали шанс утримувати всі чотири титули Великого шолома, але вони програли в 3-му колі Барборі Крейчиковій і Катерині Сіняковій. Це був би другий некалендарний Великий шолом Хінгіс у парному розряді. після першого у 1998-1999 роках.

Каролін Гарсія і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши Катерину Макарову і Олену Весніну з рахунком 6–3, 2–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі